Pruszyn peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 Pruszyn, un village dans la powiat de Płońsk
 Pruszyn, un village dans la powiat de Siedlce